Antofagasta de la Sierra (Catamarca), een plaats in de Argentijnse provincie Catamarca
Antofagasta de la Sierra (departement), een departement van de Argentijnse provincie Catamarca